Il conto non torna (The Unknown Quantity), romanzo di Mignon Good Eberhart del 1953
Il conto non torna (The Wedding Guest), romanzo di David Wiltse del 1982